Brouwerij Christiaens (Gent), een voormalige brouwerij te Gent actief van 1890 tot 1912.
 Brouwerij Christiaens (Aalbeke), een voormalige brouwerij te Aalbeke actief van ca 1830 tot 1954.